Csehország
 Tetín, település a Berouni járásban
 Tetín, település a Jičíni járásban